De 97e editie van de Indianapolis 500 werd gereden op zondag 26 mei 2013 op de Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis in de staat Indiana. De race werd gewonnen door Braziliaans KV Racing-coureur Tony Kanaan. De gemiddelde snelheid van de race was 301,644 km/h en het brak daarmee een 23 jaar oud record. Het vorige stond op naam van Arie Luyendyk die in 1990 de race won met een gemiddelde snelheid van 299,307 km/h.

Startgrid 
Ed Carpenter won op 18 mei de poleposition, Carlos Muñoz en Marco Andretti vertrekken naast hem op de eerste rij. Michel Jourdain Jr. was de enige coureur die zich niet kon kwalificeren voor de race.

Race

Externe link 
Officiële website  

Indianapolis 500
Autosport in 2013